Geografia:
 Weiss – rzeka we Francji
 Mount Weiss – góra w Kanadzie

Osoby o tym nazwisku:
 Friedrich Wilhelm Weiss – botanik
 Izadora Weiss – polska choreografka i tancerka
 Janusz Weiss – polski dziennikarz, artysta kabaretowy, prezenter radiowy i telewizyjny
 Marek Weiss – polski reżyser operowy i pisarz
 Szewach Weiss – izraelski politolog, polityk i dyplomata
 Wiesław Weiss – polski dziennikarz muzyczny i pisarz
 Wojciech Weiss – polski malarz, rektor ASP w Krakowie
 Zygmunt Weiss – polski lekkoatleta i dziennikarz sportowy
 Inne
 Weiss – pałac
 Weiss – była węgierska marka samochodów
 Gebrüder Weiss – austriacka firma transportowa

Zobacz też 
 Weihs
 Weis
 Weiß